Triamyxa coprolithica — вид ископаемых жуков из подотряда Myxophaga, единственный в составе рода Triamyxa и семейства Triamyxidae. Обнаружен в окаменелых фекалиях динозавров. Триас. Польша.

Описание 
Мелкие жуки, общая длина тела (включая голову и брюшко) менее 2 мм (от 14, до 1,7 мм). Длина надкрылий от 0,9 до 1,3 мм, ширина от 0,4 до 0,5 мм. Дорсальная поверхность тела без бугорков и гребней; глаза сильно выпячиваются; голова перед глазами удлиненная и отчетливо суженная; основания усиков обнажены между глазами сверху; скапус усиков и педицель четко отделены друг от друга. В брюшке 5—6 стернитов.

Остатки жуков обнаружены в копролите динозавроморфа рода Силезавр (Silesaurus opolensis), найденном в Польше (возле деревни Красеюв, около Ozimek, Верхняя Силезия). Размер цилиндрического по форме копролита: длина 17 мм и диаметр 21 мм. В этом куске обнаружены два хорошо сохранившихся экземпляра жуков (голотип и паратип) и 13 в разной степени разрушения. Возраст находки оценивается в 230 млн лет (поздний триас, карнийский век).

Систематика 
Вид был впервые описан в 2021 году и выделен в отдельные род Triamyxa и семейство Triamyxidae (Myxophaga). Предположительно, новый таксон может быть предковой формой всего подотряда жуков-миксофагов, современные представители которых сейчас живут на зелёных водорослях около воды.

Примечания

Литература 
 Qvarnström M., Wernström J.V., Piechowski R., Tałanda M., Ahlberg P.E., Niedźwiedzki G. (2019). Beetle-bearing coprolites possibly reveal the diet of a Late Triassic dinosauriform. R. Soc. Open Sci. 2019; 6: 181042.
 Zhang S.-Q., Che L.-H., Li Y., Dan Liang, Pang H., Ślipiński A., Zhang P. (2018). Evolutionary history of Coleoptera revealed by extensive sampling of genes and species. Nature Commun. 2018; 9: 205.

Ссылки 
 A Triassic Insect Was Found Perfectly Preserved in Dinosaur Poop For The First Time. sciencealert.com
 В фекалиях динозавра нашли идеально сохранившихся жуков триасового периода. naukatv.ru
Вымершие жесткокрылые
†
Фоссилии, описанные в 2021 году
Насекомые триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Польши
†
†